Tomandl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Tomandl, österreichischer Musikproduzent
 Theodor Tomandl (* 1933), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Sonstiges:
 Tomandl-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika